«The Big Mash Up» () — пятнадцатый студийный альбом группы Scooter, издан 14 октября 2011 года.

Об альбоме 
The Big Mash Up вышел в трёх вариантах:
 Limited Deluxe Fan-Box — два компакт-диска (собственно, альбом, а также диск с мега-миксом всех синглов группы), DVD с записью концерта The Stadium Techno Inferno 2011 года, а также постером, открытками с автографами участников, и цепочкой с медальоном.
 Limited Edition — два CD + DVD с записью концерта The Stadium Techno Inferno 2011 года
 Standard Edition — два CD

Песни 

 Аббревиатура «C.I.F.L.» расшифровывается как «Copyright is for losers». Можно услышать фразу, прослушав вступление наоборот.
 «David Doesn’t Eat» содержит семплы сингла 1980 года «A Walk in the Park» группы The Nick Straker Band и содержит семплы lead синтезатора из песни «Boom Boom Pow» The Black Eyed Peas.
 «Dreams» содержит семплы из сингла «Realiity» Ричарда Сандерсона
 Семплы «Beyond The Invisible» содержат текст из сингла 1996 года «Beyond the Invisible» группы Enigma.
 «Sugary Dip» содержит семплы из песни 1975 года «Have You Ever Been Mellow» John Farrar, оригинал исполнен Olivia Newton-John.
 «It’s A Biz (Ain’t Nobody)» содержит семплы из песни 1983 года «Ain’t Nobody» Chaka Khan.
 «C’est Bleu» содержит семплы из французской песни 1967 года «L'amour est bleu» André Popp и Pierre Cour, оригинал исполнен Vicky Leandros.
 «08:15 To Nowhere» это версия Scooter’а сингла 1984 года «8:15 To Nowhere» группы Vicious Pink.
 «The Only One» содержит семплы сингла 1990 года «The Only One I Know» The Charlatans и сингла 1992 года «Lithium» Nirvana. Ритмические элементы, взятые из песни 2002 «The Crowd Song» Rhythm Gangsta также появляются на протяжении всей песни.
 Семплы «Copyright» содержат текст из сингла 1997 года «Discohopping» Klubbheads.
 Семплы «Bang Bang Club» содержат музыку из песни «Passion» группы The Flirts
 Семплы «Summer Dreams» содержат музыку из сингла 1995 «Summer Dream Of Love» Sheila.
 «Suck My Megamix» включает замиксованные отрывки из всех 46 синглов Scooter, вышедших с 1994 по 2011 год.

Список композиций

CD1

CD2

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на сайте amazon.de

Альбомы Scooter